Kaman SH-2G Seasprite - helicóptero naval produzido originalmente para a Marinha dos EUA.
 Hitachi SH-2 - um microprocessador criado pela Hitachi.

Desambiguação